CTU steht als Abkürzung für:
 Chlortoluron, chemische Verbindung
 Conservative Trade Unionists, britischer Verein von Gewerkschaftern
 CTU, IATA-Code Flughafen Chengdu-Shuangliu
 Colorado Technical University in Colorado Springs, Vereinigte Staaten
 Counter Terrorist Unit, fiktive US-amerikanische Anti-Terror-Einheit, siehe 24 (Fernsehserie) #Handlung
 Czech Technical University, Tschechische Technische Universität Prag
 Cargo Transport Unit, engl. Bezeichnung für Beförderungseinheit
 Collectivité territoriale unique, französische Gebietskörperschaft
 CTU, polnisches Kfz-Kennzeichen der Powiat Tucholski in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern

Abkürzung